Lembe bezeichnet:
 Lembe (Fluss), Zufluss der Broye

Lembe ist der Familienname folgender Personen:
 Geoffroy Lembe (* 1988), zentralafrikanischer Fußballtorhüter
 Marie-Olive Lembe Kabange (* 1976), Premier dame der Demokratischen Republik Kongo